Deze pagina bevat een lijst van Israëlische ministers van Openbare Veiligheid.

Ministers van Openbare Veiligheid van Israël (1948–heden)

Ministers van Strategische Zaken van Israël (2006–heden)

Ministers van Inlichtingenzaken van Israël (2009–heden) 

 
Openbare Veiligheid
Israël